Эдди Джо́нсон — имя (сокр. от Эдвард) и фамилия:
 Джонсон, Эдвард (1816—1873) — офицер армии США, генерал армии Конфедерации в годы американской Гражданской Войны.
 Джонсон, Эдди (1919—1974) — американский автогонщик.
 Джонсон, Эдди (род. 1984) — английский футболист, игравший на позиции нападающего и полузащитника.
 Джонсон, Эдди (1955—2020) — «Быстрый Эдди», американский баскетболист, игравший в НБА в 1977—1987 годах.
 Джонсон, Эдди (род. 1959) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1981—1999 годах.
 Джонсон, Эдди (род. 1984) — американский футболист, нападающий.
 Джонсон, Эдди (1959—2003) — американский футболист, игравший на позиции лайнбекера за «Кливленд Браунс».
 Джонсон, Эдди (род. 1981) — американский футболист, играющий на позиции пантера.